Письмянка () — упразднённая в 2005 году деревня  Усень-Ивановского сельсовета Белебеевского района Республики Башкортостан.

География 

Стоит на реке Письмянка.

Географическое положение 
Расстояние до:

 районного центра (Белебей): 10 км,
 центра сельсовета (Усень-Ивановское): 10 км,
 ближайшей ж/д станции (Белебей): 11 км.

История 
Название происходит от назв. реки  Песмән.

В кандидатской диссертации "Историко-стратиграфическое и ареальное исследование башкирской топонимии Южного Урала и Предуралья" Рашит Шакуров писал, что известны  восемь  топонимов  со  специфически  башкирской  основой Песмән, "основной  ареал  которого  охватывает  главным  образом  западный  и  северо-
западный  регион  древнего  Башкортостана".

Закон Республики Башкортостан «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года N 211-з, ст.1 гласил:

4. Упразднить следующие населенные пункты:

8) в Белебеевском районе:

в) деревню Письмянка Усень-Ивановского сельсовета

Население 
На 1 января 1969 года проживали 170 человек; преимущественно русские.

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.75.

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Белебеевского района